Aristéneto puede hacer referencia a:
 Aristéneto, epistológrafo del siglo V/VI.
 Aristéneto (cónsul 404), Prefecto romano de Constantinopla en 394.